GDT steht für:
 GDT (Gesellschaft für Naturfotografie), vormals Gesellschaft Deutscher Tierfotografen
 Genossenschaft deutscher Tonsetzer
 GDT, ein dateibasierter Datenaustauschstandard in der Medizintechnik (Gerätedatentransfer, früher Geräte-Datenträger)
 Gerätedatenträger-Schnittstelle, siehe Gerätedatentransfer
 Global Descriptor Table
 Greenwich Daylight Savings Time, siehe UTC±0
 MaK GDT, Großraum-Diesel-Triebwagen
 Gas Discharge Tube, dt. Gasableiter
 Gate Drive Transformer, ein Übertrager zur Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs und IGBTs
 Flughafen Grand Turk (IATA-Code)

gdt steht für:
 Kungardutyi (ISO-639-3-Code), Varietät der Wilson-River-Sprache am Wilson River (Queensland) im Channel Country, eine der australischen Sprachen in Queensland

Abkürzung